Das Wort Fritten bezeichnet:

 ein Fertigungsverfahren für Glas und Keramik ähnlich dem Sintern
 die Mehrzahl von Fritte (Werkstoff)
 die Mehrzahl von Fritte (Filter)
 studentensprachlich  Studenten(innen), die durch schlechtes Benehmen auffallen, siehe Buxe
 umgangssprachlich (vor allem im Rheinland) Pommes frites
 das Durchbrennen von Korrosionsschichten an elektrischen Kontakten 

Siehe auch:
 Fritte
 Kohärer
 Gefrittetes Gestein